Lysidice ist der lateinische Name für den griechischen Namen Lysidike

Lysidice sind zwei Gattungen von Lebewesen:
 Lysidice (Pflanzengattung)  ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)
 Lysidice (Tiergattung)  ist eine Tiergattung innerhalb der Klasse der Vielborster (Polychaeta)